Импульс — персонаж комиксов, которым может быть:
 Импульс — один из трёх супергероев, персонажей комиксов издательства DC Comics.
 Импульс — бывший псевдоним супегероини Пульсар, персонажа комиксов издательства Marvel Comics.
 Импульс — один из псиоников в комиксах изтательства Marvel Comics.

См. также 
 Импульс (значения)

Персонажи комиксов